

Geografia

Austria 
 Königsbrunn – ex comune ora frazione di Enzersfeld im Weinviertel, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Königsbrunn am Wagram – comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Germania 
 Königsbrunn – città nel distretto della Svevia (Baviera)

Pagine correlate 
Königsbronn – comune tedesco nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)